Nemzeti Bajnokság I/A – najwyższa klasa żeńskich rozgrywek koszykarskich na Węgrzech. Liga została utworzona w 1933. Jest prowadzona przez Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (Krajowe Stowarzyszenie Węgierskiej Koszykówki).

Zespoły w sezoni 2018/2019

Medalistki

Bibliografia 
 Oficjalna strona ligi 
 Liga węgierska na eurobasket.com 
 

Ligi koszykarskie